Bovenstad (Boulogne-sur-Mer)
 Bovenstad (Eupen)
 Bovenstad (Briançon)
 Bovenstad (Krimpenerwaard)
 Oberstadt (Luxemburg)